

Pessoas 
 William Garwood

Localidades 
 Garwood (Nova Jérsei)

Desambiguação